JUJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto El Cadillal, Jujuy (PJ), Argentina